AN/SPS-30 — американский трёхкоординатный радар, предназначенный для определения высоты цели системы управления огнём Mk 77 зенитного ракетного комплекса «Талос». Мог работать в режиме кругового обзора, либо в режиме непрерывного слежения за выбранной целью. Антенна параболическая, с рупорным облучателем, расположенным вместе с волноводом слева от антенны. Эффективная дальность — более 270 км.

Сканирование по углу места механическое. Устанавливался на стабилизированной гироплатформе.

Разработан для замены радара SPS-8. В соответствии с контрактом разработчику было выделено $36 млн на проведение НИОКР. Испытания опытного образца радара осуществлялись на борту тяжёлого крейсера .

Фото

Примечания

SPS-30
Военная продукция General Electric